Типологія — вид наукової систематизації, класифікації чогось за спільними ознаками з допомогою абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фіксуються найважливіші структурні або функціональні особливості досліджуваних об'єктів. Простими словами, типологія - процесс збору фактів та їх класифікація за допомогою органів чуття та логіки.

Ґрунтується на понятті типу як одиниці розчленовування досліджуваної реальності, конкретної ідеальної моделі об'єктів, що історично розвиваються. Розділи наук, що займаються виявленням типів, близьких за набором своїх внутрішніх характеристик явищ або об'єктів:
 Типологія (мовознавство) — розділ мовознавства, що займається з'ясуванням найбільш загальних закономірностей різних мов, не пов'язаних між собою загальним походженням або взаємним впливом.
 Типологія (антропологія)
 Типологія (теологія)
 Типологія  (біологія)— вчення про розмаїтті живих істот.
 Психологічні типології — класифікації людей на основі психологічних характеристик або класифікація психічних властивостей, рис, комплексів, тощо.
 Особистісні типології — типології особистості у психології.
 Типологія форм давньогрецьких ваз

Див. також 
 Класифікація

Джерела та література 
 Типологія //

Посилання